Ialomitzia är ett släkte av svampar. Ialomitzia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ialomitzia